Жерла́н () — ряд топонимов во Франции и производных от них терминов:
 Жерлан — коммуна в департаменте Кот-д'Ор.
 Жерлан — район в городе Лионе.
 «Жерлан» — стадион, расположенный в одноимённом районе Лиона.

См. также 
 «Стад де Жерлан» — станция метро в Лионе, рядом с одноимённым стадионом.